De Ballon d'Or 1976 was de 21e editie van de voetbalprijs georganiseerd door het Franse tijdschrift France Football. De prijs werd gewonnen door de West-Duitser Franz Beckenbauer (Bayern München).

De jury was samengesteld uit 26 journalisten die aangesloten waren bij de volgende verenigingen van de UEFA: West-Duitsland, de DDR, Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjecho-Slowakije, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Engeland, Ierland, Luxemburg, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Sovjet-Unie, Zweden, Zwitserland, Turkije en Joegoslavië.

De resultaten van de stemming werden gepubliceerd in editie 1603 van France Football op 28 december 1976.

Stemprocedure
Elk jurylid koos de beste vijf spelers van Europa. De speler op de eerste plaats kreeg vijf punten, de tweede keus vier punten en zo verder. Op die wijze werden 390 punten verdeeld, 130 punten was het maximale aantal punten dat een speler kon behalen (in geval van een zesentwintigkoppige jury).

Uitslag

Curiosidades
 Het was de eerste keer, van de in totaal elf opeenvolgende keren, dat Michel Platini in het eindklassement verscheen.
 Het was de laatste keer, van de in totaal twaalf achtereenvolgende keren, dat Franz Beckenbauer in het eindklassement verscheen.

Referentie 
Eindklassement op RSSSF

Ballon d'Or
Voetbal in 1976